Název Kněžice má více obcí:
 Kněžice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Kněžice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Kněžice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava

… nebo částí obcí:
 Kněžice (Jablonné v Podještědí) – část města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Kněžice (Podbořany) – část města Podbořany v okrese Louny
 Kněžice (Strážov) – část obce Strážov v okrese Klatovy
 Kněžice (Vrchlabí) – část města Vrchlabí v okrese Trutnov

další významy:
 Kněžice – české rodové jméno některých ploštic z čeledi kněžicovití
 Kněžice (zámek, okres Klatovy) ve stejnojmenné vsi, části obce Petrovice u Sušice
 Kněžice (zámek, okres Jihlava) ve stejnojmenné obci v okrese Jihlava

Podobné názvy 
 Kněžka
 Kněždub
 Kněževes

Externí odkazy